Oscar Isidore Joseph Michaux, né le 27 mars 1860 à Glimes, mort le 7 janvier 1918 à Gravelines,  était un officier de la force publique.

Il est le fils d'Alfred Michaux et d'Hortense Thiry.

Major de cavalerie, officier de l'armée coloniale belge, il commence sa carrière en 1880.

Avec Francis Dhanis, en 1889-1890, il participa à des combats contre les Batetela alliés aux esclavagistes.

Les 22 et le 23 novembre 1892, avec Dhanis qui disposait de 7 Européens, 350 soldats réguliers, et un canon Krupp de 7-5, lui-même accompagnés des troupes de Ngongo Leteta, et secondé par Duchesne, il rencontra les Arabo-Swahilis à Chige, sur la rive gauche du Lomami, à proximité de l’actuelle Tshofa. 

Il constitua une collection de 716 objets africains pendant sa carrière militaire au Congo (1880-1896), qui fut puis acquise le 18 avril 1919 par le Musée royal de l'Afrique centrale.

Ouvrages 
 Au Congo. Carnet de campagne. Episodes et impressions de 1889 à 1897, 1907

Références

Voir aussi 
 

Personnalité de l'État indépendant du Congo
Naissance en mars 1860
Décès en janvier 1918
Décès à 57 ans